Cirey (Haute-Saône).
 Cirey-lès-Mareilles (Haute-Marne).
 Cirey (Côte-d'Or), ancienne commune fusionnée le  avec celle de Nolay. 
 Cirey-lès-Pontailler (Côte-d'Or).
 Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne). 
 Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle).

Voir aussi 
 Hôtel de Cirey à Dijon (Côte-d'Or).